Az 1986–1987-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 40. kiírása. A kupát a Napoli nyerte meg harmadszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Napoli nyert (4–0).

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa